A Nogales (spanyol szó, jelentése: diófák) a következő településeket jelentheti:

Nogales, község Spanyolországban, Extremadura autonóm közösségben, Badajoz tartományban
Nogales, település Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösségben, León tartományban, Mansilla Mayor községben
Nogales (hivatalos nevén Heroica Nogales), város Mexikó északnyugati részén, Sonora államban, az Amerikai Egyesült Államok határánál
Nogales, település az Amerikai Egyesült Államokban, Arizona államban
Nogales, település az Amerikai Egyesült Államokban, Kalifornia államban
Nogales, település Chilében, Valparaíso régióban, Quillota tartományban